Алое поле:

 Алое поле — парк в Челябинске.
 Алое Поле — посёлок в Панинском районе Воронежской области.

См. также